Il singolare del torneo di tennis Neumunster Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale John van Lottum 6-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jens Knippschild (primo turno)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Dick Norman (Campione)

 Marzio Martelli (secondo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (secondo turno)
 Andrew Richardson (primo turno)
 Olivier Delaître (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Neumunster Challenger 1997